Headhunters (« chasseurs de tête » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 
 Headhunters (Hodejegerne), un film norvégien réalisé par Morten Tyldum en 2011, adaptation du roman Chasseurs de têtes de Jo Nesbø, édité en 2008.

Musique 
 Head Hunters, un album de Herbie Hancock

 The Headhunters, un groupe de jazz-funk américain des années 1970

Voir aussi 
 

Homonymie de titre